Айнур:
 Айнур (ед. ч. А́йну; , ед. ч. Ainu) — в произведениях Дж. Р. Р. Толкина — высшие существа, первые порождения Эру Илуватара, созданные им до сотворения Эа и Арды.
 Айнур — женское и мужское имя в тюркских языках. Ай — луна, месяц; нур — луч, свет.
 Завод Айнур (Ainur), акционерное общество, предприятием электронной промышленности в г. Бишкек.